SMB kan stå för flera saker:

 Super Mario Bros., ett datorspel från Nintendo
 Server Message Block, ett nätverksprotokoll använt av främst Microsoft
 Sveriges Medeltida Ballader, en balladsamling utgiven av Svenskt visarkiv
 Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
 Strategisk Miljöbedömning
 Svensk Miljöbas, en förening och en nationell miljöledningsstandard för miljödiplomering av företag och organisationer.
 Super Monkey Ball, ett datorspel från Sega
 Super Meat Boy, ett indiespel gjort av Team Meat
 Small and Medium sized Businesses, kundsegmentet små och medelstora företag – svenska: Små och medelstora företag (SMF)
 Statens musikbibliotek
 Smedjebacken
 Surface Marker Bouy, Ytmarkeringsboj som ofta används vid dykning
 Så mycket bättre, ett reality-TV-program på TV4

Akronymer